

Липецкая область 
 Хворостянский сельсовет Добринского района

Орловская область 
 Хворостянский сельсовет Новосильского района

Самарская область 
 Хворостянский сельсовет Хворостянского района (упразднён в конце 1990-х)